Beauverie est un patronyme porté notamment par :

 Charles Beauverie (1839-1923), peintre, graveur et illustrateur français ;
 Jean Beauverie (1874-1938), botaniste et mycologue français.